Ankara steht für:

 Ankara, Hauptstadt der Türkei

 (1457) Ankara, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ankara (Provinz), eine Provinz der Türkei
 Ankara (Schiff, 1937), Frachtschiff der Atlas Levante-Linie
 Ankara (Schiff, 1983), Fährschiff der türkischen Reederei Turkish Maritime Lines

Siehe auch: